Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60e régiment d'artillerie
 60e régiment d'infanterie
 60e régiment d'infanterie territoriale
 60e régiment de marche
 
  de fusiliers (Royal American)
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires